Hidarn je helenizirani oblik perzijskog imena Vidarna. Tijekom ahemenidskog perioda više značajnijih Perzijanaca nosilo je to ime, a među njima su: 

 Hidarn Stariji, general Darija Velikog i satrap Medije
 Hidarn Mlađi, general u Kserksovoj vojsci i zapovjednik Perzijskih besmrtnika
 Hidarn (armenski satrap), satrap Armenije (prema Kteziju) i(li) Fenicije i Arabije (prema Ksenofontu)
 Hidarn (Mazejov sin), sin cilicijskog satrapa Mazeja

Izvor: Enciklopedija Iranica - Hydarnes (Rüdiger Schmitt)